Light My Fire () может относиться к:

В музыке 
 «Light My Fire» — песня The Doors (1967)
 Light My Fire — альбом Габора Сабо (1967)
 Light My Fire — альбом Baccara (1978)
 «Light My Fire» — песня Boom Boom Satellites (2003)
 «Light My Fire» — песня Kotoko (2011)
 Light My Fire — альбом Элейн Элиас (2013)

В литературе 
 Light My Fire — книга 1998 года, написанная бывшим клавишником The Doors Реем Манзареком.